Borro – sinonimo di torrente
 Il Borro – frazione italiana del comune di Loro Ciuffenna

Persone 
 Alessandro del Borro – condottiero italiano
 Girolamo Borro – teologo e accademico italiano
 Luigi Borro – scultore italiano
 Marco Alessandro del Borro –  politico e funzionario italiano

Pagine correlate 
 Borra
 Borre
 Borri